Покров — икона, созданная в 1751 году и обнаруженная в Молодечно. Хранится в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

Сюжет 
На розово-голубом облаке изображена богоматерь с короной на голове в голубом хитоне, коротенькой охристой одежде, розовая на красной подкладке из мафоры с покрывалом в руках. По бокам на облаках — апостолы Петр, Павел, пророки Моисей, Илья, архангелы Михаил, Гавриил, отцы церкви, мученики и ангелы в зеленых, голубых, розовых одеждах. Нимб, фон — разный, позолоченный . Снизу на серой кафедре с белым свитком — Роман Сладкопевец в светлой юбке, розовый далматик, с голубой епитрахиллой и указывает на Божию Матерь. Вокруг него стоят епископы, короли, дворяне в рыцарских доспехах, монахи и Андрей Юродивый в синей гиматии с тростью .

Особый интерес представляет мужская фигура в левом нижнем углу в зелёном споде, красной делии, с синей лентой через плечо и орденом Белого Орла на груди, который был учрежден Августом II Сильным в 1705 году. В его руках булава .

Источник 
Икона выявлены 14-й экспедицией Государственного художественного музея БССР в 1970 году на колокольне Покровской церкви в Молодечно.

Икона открыта реставратором института «Реставрация» А. И. Наумовым под руководством С. В. Филатова в 1979 году в Москве.

Реставрация 
Восстановлена бригадой реставраторов ГРМ в составе И. В. Ярыгиной, С. И. Голубева, М. Г. Малкина, А. Т. Зеднянкова в 1972-75 (Ленинград).

Выставки 
 Темперная живопись Беларуси XV—XVIII веков. Минск. 1988 г.
 Искусство барокко в Беларуси. Минск. 1991 г.
 Искусство Минского края XVI—XVIII вв. Минск. 1997 г.
 Местночтимые иконы Божией Матери в Беларуси XIII—XVIII вв. Минск. 1999—2000 гг.
 Датированные памятники искусства Беларуси XVII—XVIII вв. Минск. 2000 г.
 Белорусская иконопись и резьба XV—XVIII веков. Минск. 2000 г.

Примечания

Ссылки 
Культура Молодечно
Национальном художественном музее Республики Беларусь
Страницы с непроверенными переводами